

Presentación previa 
La pareja formada por el finés Henri Kontinen y el serbio Goran Tošić fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo formado por el filipino Ruben Gonzales y el británico Sean Thornley ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el sueco Elias Ymer y el ruso Anton Zaitsev en la final por 6-75, 7-610, 10-8.

Cabezas de serie 
 Jesse Huta Galung /  Andreas Siljeström (Semifinales)
 Antal van der Duim /  Boy Westerhof (Primera ronda)
 Ruben Gonzales /  Sean Thornley (CAMPEONES)
 James Cluskey /  Darren Walsh (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Tampere 2014